Příjmení Mandík nosí více významných osobností:

 František Mandík (1890–1941) – legionář a odbojář, popravený Gestapem
 Josef Mandík (1945–2016) – český politik
 Michael Mandík (1640–1694) – barokní sochař
 Vít Mandík (* 1968) – český politik a ekonom
 Zdeněk Mandík (* 1947) – český fotbalový brankář